Edolisoma grayi, "moluckgråfågel", är en fågelart i familjen gråfåglar inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som en underart av cikadagråfågel (Edolisoma tenuirostre), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN.

Taxonet förekommer endast i norra Moluckerna, på öarna Morotai, Halmahera, Ternate, Tidore och Bacan. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Gråfåglar
Edolisoma
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter i Moluckerna